Pedranzini è il cognome di diverse persone enciclopediche:

 Federico Pedranzini (* 1989), sci alpinista italiano
 Pietro Pedranzini (1826-1903), patriota italiano
 Roberta Pedranzini (* 1971), sci alpinista italiana